A 2022-es magyarországi parlamenti választás előtt különféle szervezetek végeznek közvélemény-kutatást, hogy felmérjék a magyarországi szavazási szándékokat. Az alábbi táblázatokban az úgynevezett biztos pártválasztókra vonatkozó adatok szerepelnek.

Grafikus összefoglaló

Kutatási eredmények (nem csak országosan reprezentatívak)

Közös ellenzéki lista esetében

Pártok szerint

Kutatások és korábbi választási eredmények a fővárosban

Jegyzetek 

2022
Magyarország politikai élete